Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Porcupine, település Dél-Dakota államban
Porcupine, település Észak-Dakota államban
Porcupine, település Wisconsin államban
egyéb
Porcupine, Echo & the Bunnym-album